Гарси́я () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-д'Эбре. Занимает площадь 52,4 км². Население — 594 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento 
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Таррагоны